Yuya Nakamura kan henvise til:

 Yuya Nakamura (fodboldspiller, født 1986) - japansk fodboldspiller født i 1986
 Yuya Nakamura (fodboldspiller, født 1987) - japansk fodboldspiller født i 1987